Morvay Ferenc (1848–1924) református lelkész
 Morvay Ferenc (1886–1980) piarista pap, gimnáziumi tanár